Историја химне СФРЈ, сви покушаји да се дође до званичне химне СФРЈ, од 1945. до 2006. године

Као и на песме:
 Хеј, Словени, незванична химна СФРЈ од 1941, која је озваничена тек 1988. године,
 Химна Федеративне Народне Републике Југославије (песма), песма „Смело смо пошли из мрака и страве”, која никада није одсвирана у својству химне јер за њу никада није пронађена одговарајућа музика,
 Свечана песма, предлог за химну СФРЈ који никада није усвојен и
 Свечана песма македонског композитора Такија Хрисика, за коју никада није пронађен одговарајући текст.